Тайлер (округ, Техас)
Тайлер (округ, Західна Вірджинія)